Анатолий Никулин:
 Никулин, Анатолий Александрович (1923—1996) — советский и российский фармаколог, в 1961—1983 гг. ректор Рязанского мединститута.
 Никулин, Анатолий Родионович (1912—1983) — партийный деятель, Герой Социалистического Труда (1957).